Гроэр () — немецкая фамилия. Среди носителей:

 Гроэр, Жоржет де (1921—2011) — английский историк. Жена Леона де Гроэра.
 Гроэр, Леон де (1914—2014) — английский историк. Сын Этьена де Гроэра.
  (род. 1941) — австрийский баскетболист, физик и педагог.
  (1882—1952) — архитектор. Он же Этьен де Гроэр.
  (1887—1965) — польский врач-педиатр.
  (1807—1876) — польский врач-хирург.
 Гроэр, Ханс Герман (1919—2003) — австрийский кардинал, бенедиктинец.
 Дюбуа де Гроэр, Анна (1950—1998) — английский историк. Дочь Леона и Жоржет де Гроэров.